Il singolare maschile del torneo di tennis Canada Open 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Tom Okker che ha battuto in finale Manuel Orantes 6-3, 6-2, 6-1.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Open 1973